Bajc ist der Familienname folgender Personen:

 Alojz Bajc (* 1932), jugoslawischer Radrennfahrer
 Andi Bajc (* 1988), slowenischer Radrennfahrer
 Maks Bajc (1919–1983), jugoslawischer Schauspieler
 Vasja Bajc (* 1962), jugoslawischer Skispringer

Siehe auch:
 Bajč, Gemeinde im Okres Nové Zámky, Slowakei